Razamanaz — третій студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Razamanaz - 3:52
 Alcatraz - 4:23
 Vigilante Man - 5:21
 Woke Up This Morning - 3:53
 Night Woman - 3:29
 Bad Bad Boy - 3:55
 Sold My Soul - 4:49
 Too Bad Too Sad - 2:55
 Broken Down Angel - 3:45

Джерела 
 Razamanaz  allmusic
 Razamanaz  last.fm

Альбоми Nazareth
Англомовні музичні альбоми